Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2009/10.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2009/10 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des FC Bayern München, des VfB Stuttgart, von Werder Bremen und von Borussia Dortmund.

Kader

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Karsten Baumann

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer: Rico Schmitt

FC Ingolstadt 04 

Cheftrainer: Horst Köppel (1–16), Michael Wiesinger (17–38)

Eintracht Braunschweig 

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht

FC Carl Zeiss Jena 

Cheftrainer:  René van Eck

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt

Kickers Offenbach 

Cheftrainer: Hans-Jürgen Boysen (1–12), Steffen Menze (13–23), Wolfgang Wolf (24–38)

FC Bayern München II 

Cheftrainer: Mehmet Scholl

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Rainer Hörgl (1–29), Henri Fuchs (Interimstrainer am 30. Spieltag), Stefan Emmerling (31–38)

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Reiner Geyer (1–21), Jürgen Seeberger (22–38)

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer:  (1–21; 23–25), Matthias Lust (Interimstrainer am 22., 28. und 29. Spieltag), Klaus Augenthaler (26–27; 30–38)

Dynamo Dresden 

Cheftrainer:  (1–12), Matthias Maucksch (13–38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Thomas Wolter

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Gerd Dais (1–24), Frank Leicht (25–38)

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Hans Werner Moser (1–22),  (23–38)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer: Jürgen Press

Borussia Dortmund II 

Cheftrainer: Theo Schneider

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Falko Götz (1–9), Torsten Fröhling (Interimstrainer vom 10. bis zum 12. Spieltag), Christian Wück (13–38)

Wuppertaler SV Borussia 

Cheftrainer: Uwe Fuchs (1–31), Peter Radojewski (32–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2009/10
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2009/10

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2009/10
3. Fußball-Liga 2009/10
Kaderliste
3. Fußball-Liga